Херманов може бити:

 Херманов (Дјечин), насељено мјесто у округу Дјечин, Устечки крај, Чешка Република
 Херманов (Ждјар на Сазави), насељено мјесто у округу Ждјар на Сазави, крај Височина, Чешка Република